Schojn – staroegipska jednostka miary długości
 Schojn – starogrecka jednostka miary długości